Никола́й Мясое́дов:
 Мясоедов, Николай Александрович (1850—?) — выборгский губернатор в 1902—1905 гг., сенатор, член Государственного совета.
 Мясоедов, Николай Александрович (1872—?) — генерал-майор, герой Первой мировой войны.
 Мясоедов, Николай Ефимович (1750—1825) — сенатор, московский вице-губернатор и директор Главной соляной конторы.
 Мясоедов, Николай Николаевич (1839—1908) — российский государственный деятель.
 Мясоедов, Николай Фёдорович (род. 1936) — российский специалист в области биоорганической химии, академик РАН.